

Geografia 
 América – continente (Novo Mundo)
 Estados Unidos da América – país usualmente referido como América
 América Russa — antiga colônia, atual Alasca
 América Dourada — cidade na Bahia
 Nova América — município em Goiás
 Nova América da Colina

Cultura 
 América (filme) — filme português
 America (filme) — filme portorriquenho
 América (série)
 América (telenovela)
 Amerika (Franz Kafka)
 America (banda)
 America (1924) — filme escrito e dirigido por D.W. Griffith
 America, America — filme
 América Brasileira — revista
 America the Beautiful –  canção patriótica dos EUA
 America – canção da trilha sonora do filme West Side Story (1961)
 America (álbum de 30 Seconds to Mars)
 América FM (Vitória)
 América Invertida — gravura
 América TV
 América Televisión (Perú)

Transporte
 USS America (CV-66) – da Marinha dos Estados Unidos

Desporto 
 Sociedad Anónima Deportiva América S. A. — de Cali
 Club de Fútbol América — da Cidade do México
 América Esporte Clube (Monte Santo)
 America Red Lions
 America des Cayes — clube haitiano

Desambiguação
Desambiguações de topônimos